Frýdek-Místek este un okres în Regiunea Moravia-Silezia, Cehia.

Demografie 
La data de 30 iunie 2005:

densitatea populației: 178 ob./km²
 57,2 % populație urbană

Districtul Frýdek-Místek
Districtele Republicii Cehe